Uspenskijkatedralen kan syfta på:

Uspenskijkatedralen, Helsingfors
Uspenskijkatedralen, Moskva